Adele — cantora e compositora britânica
Adele aus der Ohe — pianista e compositora alemã 
Adèle Exarchopoulos — atriz francesa
Adele Fátima — atriz e modelo brasileira 
Adele Goldberg — cientista estadunidense 
Adele Goldstine — programadora de computador estadunidense 
Adèle Haenel — atriz francesa 
Adele Marion Fielde — missionária baptista estadunidense 
Adele Meyer — ativista britânica
Adele Romanski — produtora estadunidense 
812 Adele — asteroide

Desambiguações de prenomes